Эрнест Рудольфович Контратович (; 17 мая 1912, Кална Розтока (ныне район Снина, Прешовского края , Словакия) — 2009, Ужгород) — украинский живописец. Народный художник УССР (1991).

Один из основателей закарпатской школы живописи.

Биография 
Сын учителя народной школы. В 1932 году окончил Ужгородскую учительскую семинарию. Одновременно посещал ужгородскую публичную художественную школу-студию, основанную А. Эрдели и Й. Бокшаем.

После её окончания принимал участие в городских художественных выставках.

С 1934 года — член Товарищества деятелей изобразительного искусства Подкарпатской Руси.

После присоединения Закарпатья к СССР художник жил и работал в Ужгороде. Один из организаторов и первый председатель Закарпатской областной организации Союза художников УССР (с 1946). Принимал участие в создании Закарпатской картинной галереи, преподавал в Ужгородском художественно-промышленном училище.

С 1946 г. — участник республиканских, всесоюзных и зарубежных художественных выставок.
Персональные выставки художника прошли в Киеве (1974, 1975, 1976 и 2001 г.г.), в Пряшеве (Словакия, 1974 г.) и в Ужгороде (1968, 1997, 2002 и 2007 г.г.).

Творчество 
Создал собственное направление экспрессионизма, в котором отразил темы природы, фольклора и народного быта Закарпатья.

Автор ряда пейзажей, жанровых полотен

Картины художника хранятся ныне в музейных, галерейных и частных коллекциях Украины, Словакии, России.

Избранные картины 
 «Освящение воды» (1938),
 «Похороны бедняка» (1939),
 «Печальные мелодии» (1940),
 «Ведут арестованных» (1943),
 «Радостная послевоенная весна» (1968),
 «Карпатская осень» (1969),
 «Жницы» (1970),
 «Еврейские кладбища»
 серии
 «Карпатские мадонны» (1939—1972)
 «Вид с полонины»,
 «Мальвы»,
 «Последний снег в горах»,
 «Поздняя осень».

Награды 
 1981 — Заслуженный художник УССР
 1991 — Народный художник УССР
 2007 — Орден князя Ярослава Мудрого V степени
 Почётный гражданин г. Ужгорода

Ссылки 
 Контратович Эрнест Рудольфович

Похороненные на кладбище «Кальвария»
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты Украины
Художники-жанристы Украины
Художники-жанристы СССР
Художники-экспрессионисты Украины
Почётные граждане Ужгорода
Члены Национального союза художников Украины